Сектор Газа или Сектор газа може да се отнася за някое от следните понятия.

Палестина 
 Сектор Газа – руско наименование на Ивицата Газа

Русия 
 „Сектор газа“ – рок група (1987 – 2000) от Воронеж, Русия
 „Сектор газа“ – музикален албум на група „Сектор газа“, 1993 г.
 „Сектор газа“ – римейк на предишния музикален албум, 1997 г.